Die COVID-19-Pandemie in São Tomé und Príncipe tritt als regionales Teilgeschehen des weltweiten Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 auf und beruht auf Infektionen mit dem Ende 2019 neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 aus der Familie der Coronaviren. Die COVID-19-Pandemie breitet sich seit Dezember 2019 von China ausgehend aus. Ab dem 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ausbruchsgeschehen des neuartigen Coronavirus als Pandemie ein.

Verlauf und Maßnahmen 
Bereits am 11. März 2020, als noch keine COVID-19-Fälle in São Tomé und Príncipe bekannt waren, wurden Staatsangehörigen aus der Volksrepublik China, Südkorea, Iran, Italien, Nigeria, Algerien und dem Senegal die Einreise verwehrt. Am 18. März 2020 rief die Regierung des Landes den Ausnahmezustand aus, der unter anderem ein allgemeines Einreiseverbot vorsah. Nicht betroffen waren davon lediglich einheimische Staatsbürger, die sich nach Rückkehr in ihr Heimatland in Quarantäne begeben mussten. Kreuzfahrtschiffe und Charterflugzeuge durften das Land nicht mehr ansteuern. Angeordnet wurde außerdem die Schließung aller Schulen, Sportanlagen, Hotels, Pensionen, Cafés und anderer Geschäfte. Um Nahrungsmittelengpässe zu vermeiden, legte die Regierung Förderungsprogramme für die Landwirtschaft auf.

Am 6. April 2020 gab Premierminister Jorge Bom Jesus aufgrund von Laborbefunden aus Gabun die ersten vier COVID-19-Fälle in São Tomé und Príncipe bekannt. Zuvor war die Republik das einzige portugiesischsprachige Land ohne Krankheitsfälle und einer von nur drei afrikanischen Staaten ohne bestätigte Infektionen. Die Insel Príncipe meldete bis zu diesem Zeitpunkt keine COVID-19-Fälle.

Gut drei Wochen nach der Bestätigung der ersten COVID-19-Infektionen vermeldete die Regierung von São Tomé und Príncipe am 30. April 2020 den ersten Todesfall. Es handelte sich um einen 55-jährigen Mann aus dem Distrikt Cantagalo. Im Laufe des Monats Mai (2020) wurde eine Luftbrücke zwischen Portugal und São Tomé und Príncipe eingerichtet, um ca. 16 Tonnen medizinisches Material und ein Team von Fachleuten auf die Inseln zu bringen. Auf diesem Wege erhielt das Land auch ein von der WHO zur Verfügung gestelltes Laboratorium. Aufgrund der verbesserten Testmöglichkeiten stieg die Fallzahl rapide an. Bis zum 22. Mai 2020 wurden 251 COVID-19-Erkrankungen und acht Todesfälle gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt waren 4 Infizierte von der Krankheit wieder genesen.

Statistik 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie in São Tomé und Príncipe wie folgt:

Infektionen

Todesfälle

Anmerkungen

Siehe auch 
 COVID-19-Pandemie in Afrika

Weblinks 
 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports auf der Website www.who.int (englisch)
 Johns Hopkins CSSE: Coronavirus COVID-19 Global Cases. (englisch)
 Webseite Worldometers: Daten der Corona-Virus-Pandemie (englisch)

Einzelnachweise 

Sao Tome und Principe
Geschichte (São Tomé und Príncipe)
Gesundheit (São Tomé und Príncipe)